|-
|6001 Tales||1988 CP2|| align=right|12,6|| align=right|2,856|| align=right|0,053|| align=right|3,01|| align=right|4,826||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6002)||1988 RO|| align=right|10,2|| align=right|5,211|| align=right|0,093|| align=right|15,57|| align=right|11,90||JUT||8. september 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(6003)||1988 VO1|| align=right|12,9|| align=right|2,345|| align=right|0,120|| align=right|5,72|| align=right|3,589||MBA||2. november 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6004)||1988 XY1|| align=right|13,8|| align=right|2,273|| align=right|0,051|| align=right|2,84|| align=right|3,426||MBA||11. december 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6005)||1989 BD|| align=right|12,3|| align=right|2,702|| align=right|0,150|| align=right|7,64|| align=right|4,441||MBA||29. januar 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6006 Anaximandros||1989 GB4|| align=right|12,3|| align=right|2,837|| align=right|0,081|| align=right|1,43|| align=right|4,778||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6007)||1990 BE2|| align=right|13,8|| align=right|2,409|| align=right|0,195|| align=right|4,38|| align=right|3,739||MBA||28. januar 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6008)||1990 BF2|| align=right|13,5|| align=right|2,218|| align=right|0,040|| align=right|4,16|| align=right|3,303||MBA||30. januar 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6009)||1990 FQ1|| align=right|12,3|| align=right|2,439|| align=right|0,151|| align=right|22,71|| align=right|3,808||MBA||24. marec 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6010 Lyzenga||1990 OE|| align=right|12,9|| align=right|2,576|| align=right|0,179|| align=right|12,77|| align=right|4,133||MBA||19. julij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6011 Tozzi||1990 QU5|| align=right|13,0|| align=right|2,717|| align=right|0,153|| align=right|2,50|| align=right|4,478||MBA||29. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6012)||1990 SK4|| align=right|13,2|| align=right|2,633|| align=right|0,342|| align=right|18,30|| align=right|4,272||MBA||22. september 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6013)||1991 OZ|| align=right|13,6|| align=right|2,372|| align=right|0,151|| align=right|4,22|| align=right|3,653||MBA||18. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6014)||1991 PO10|| align=right|13,2|| align=right|2,351|| align=right|0,145|| align=right|6,43|| align=right|3,604||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6015)||1991 PR10|| align=right|13,5|| align=right|2,438|| align=right|0,143|| align=right|7,30|| align=right|3,807||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6016)||1991 PA11|| align=right|13,3|| align=right|2,333|| align=right|0,215|| align=right|5,90|| align=right|3,563||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6017)||1991 PY11|| align=right|13,3|| align=right|2,299|| align=right|0,137|| align=right|4,71|| align=right|3,485||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6018)||1991 PS16|| align=right|13,2|| align=right|2,273|| align=right|0,128|| align=right|6,15|| align=right|3,426||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6019)||1991 RO6|| align=right|11,3|| align=right|3,010|| align=right|0,043|| align=right|8,58|| align=right|5,221||MBA||3. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|6020 Miyamoto||1991 SL1|| align=right|13,7|| align=right|2,297|| align=right|0,095|| align=right|5,02|| align=right|3,480||MBA||30. september 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6021)||1991 TM|| align=right|13,2|| align=right|2,416|| align=right|0,133|| align=right|6,81|| align=right|3,755||MBA||1. oktober 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|6022 Jyuro||1992 UB4|| align=right|13,9|| align=right|2,237|| align=right|0,057|| align=right|4,63|| align=right|3,344||MBA||26. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6023 Tsuyashima||1992 UQ4|| align=right|12,9|| align=right|2,358|| align=right|0,148|| align=right|7,09|| align=right|3,620||MBA||26. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6024 Ochanomizu||1992 UT4|| align=right|12,4|| align=right|2,387|| align=right|0,087|| align=right|9,18|| align=right|3,686||MBA||27. oktober 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|6025 Naotosato||1992 YA3|| align=right|11,2|| align=right|3,023|| align=right|0,068|| align=right|9,00|| align=right|5,255||MBA||30. december 1992||Oohira||T. Urata
|-
|6026 Xenophanes||1993 BA8|| align=right|12,6|| align=right|2,841|| align=right|0,063|| align=right|3,21|| align=right|4,787||MBA||23. januar 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6027)||1993 SS2|| align=right|12,9|| align=right|2,203|| align=right|0,157|| align=right|5,65|| align=right|3,270||MBA||23. september 1993||Observatorij Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(6028)||1994 ER1|| align=right|12,4|| align=right|2,571|| align=right|0,175|| align=right|6,75|| align=right|4,122||MBA||11. marec 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6029 Edithrand||1948 AG|| align=right|14,1|| align=right|1,928|| align=right|0,076|| align=right|24,28|| align=right|2,676||MBA||14. januar 1948||Mt. Hamilton||E. Wirtanen
|-
|6030 Zolensky||1981 EG36|| align=right|12,5|| align=right|3,154|| align=right|0,056|| align=right|5,32|| align=right|5,602||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|6031 Ryokan||1982 BQ4|| align=right|11,6|| align=right|3,016|| align=right|0,025|| align=right|10,87|| align=right|5,236||MBA||26. januar 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|6032 Nobel||1983 PY|| align=right|13,9|| align=right|2,420|| align=right|0,263|| align=right|7,54|| align=right|3,765||MBA||4. avgust 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(6033)||1984 SQ4|| align=right|12,2|| align=right|3,177|| align=right|0,123|| align=right|16,31|| align=right|5,663||MBA||24. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6034)||1987 JA|| align=right|14,4|| align=right|2,338|| align=right|0,171|| align=right|3,53|| align=right|3,574||MBA||5. maj 1987||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(6035)||1987 OR|| align=right|13,6|| align=right|2,315|| align=right|0,219|| align=right|23,98|| align=right|3,521||MBA||27. julij 1987||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|6036 Weinberg||1988 CV3|| align=right|12,2|| align=right|2,755|| align=right|0,201|| align=right|13,86|| align=right|4,572||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6037)||1988 EG|| align=right|18,7|| align=right|1,271|| align=right|0,500|| align=right|3,50|| align=right|1,432||APL PHA||12. marec 1988||Observatorij Palomar||J. Alu
|-
|(6038)||1989 EQ|| align=right|12,2|| align=right|3,060|| align=right|0,184|| align=right|8,26|| align=right|5,352||MBA||4. marec 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|6039 Parmenides||1989 RS|| align=right|11,3|| align=right|3,413|| align=right|0,063|| align=right|13,16|| align=right|6,305||MBA||3. september 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(6040)||1990 DK3|| align=right|14,5|| align=right|2,405|| align=right|0,146|| align=right|2,43|| align=right|3,730||MBA||24. februar 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|6041 Juterkilian||1990 KL|| align=right|14,2|| align=right|2,445|| align=right|0,327|| align=right|9,89|| align=right|3,822||MBA||21. maj 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6042 Cheshirecat||1990 WW2|| align=right|12,3|| align=right|3,043|| align=right|0,456|| align=right|15,88|| align=right|5,308||MBA||23. november 1990||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|6043 Aurochs||1991 RK2|| align=right|13,5|| align=right|2,366|| align=right|0,143|| align=right|6,89|| align=right|3,639||MBA||9. september 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|6044 Hammer-Purgstall||1991 RW4|| align=right|14,0|| align=right|2,776|| align=right|0,156|| align=right|8,91|| align=right|4,623||MBA||13. september 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(6045)||1991 RG9|| align=right|13,3|| align=right|2,217|| align=right|0,139|| align=right|3,10|| align=right|3,301||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6046)||1991 RF14|| align=right|13,8|| align=right|2,300|| align=right|0,146|| align=right|6,94|| align=right|3,488||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6047)||1991 TB1|| align=right|17,0|| align=right|1,455|| align=right|0,352|| align=right|23,48|| align=right|1,754||APL||10. oktober 1991||Observatorij Palomar||P. Rose
|-
|(6048)||1991 UC1|| align=right|12,6|| align=right|2,599|| align=right|0,013|| align=right|7,09|| align=right|4,189||MBA||18. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6049 Toda||1991 VP|| align=right|13,2|| align=right|2,392|| align=right|0,135|| align=right|2,45|| align=right|3,699||MBA||2. november 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|6050 Miwablock||1992 AE|| align=right|15,4|| align=right|2,203|| align=right|0,438|| align=right|6,40|| align=right|3,268||AMR||10. januar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|6051 Anaximenes||1992 BX1|| align=right|12,1|| align=right|3,172|| align=right|0,154|| align=right|18,10|| align=right|5,648||MBA||30. januar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|6052 Junichi||1992 CE1|| align=right|11,0|| align=right|3,246|| align=right|0,044|| align=right|21,77|| align=right|5,848||MBA||9. februar 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6053)||1993 BW3|| align=right|15,1|| align=right|2,147|| align=right|0,530|| align=right|21,60|| align=right|3,146||AMR||30. januar 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|6054 Ghiberti||4019 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,412|| align=right|0,104|| align=right|2,17|| align=right|3,746||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6055 Brunelleschi||2158 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,179|| align=right|0,129|| align=right|1,77|| align=right|3,216||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6056 Donatello||2318 T-3|| align=right|13,2|| align=right|2,714|| align=right|0,224|| align=right|3,18|| align=right|4,471||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6057 Robbia||5182 T-3|| align=right|11,1|| align=right|3,323|| align=right|0,103|| align=right|17,87|| align=right|6,058||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(6058)||1978 VL5|| align=right|13,5|| align=right|2,230|| align=right|0,171|| align=right|4,60|| align=right|3,330||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6059)||1979 TA|| align=right|14,5|| align=right|2,436|| align=right|0,218|| align=right|2,35|| align=right|3,801||MBA||11. oktober 1979||Kleť||Z. Vávrová
|-
|6060 Doudleby||1980 DX|| align=right|13,0|| align=right|2,615|| align=right|0,093|| align=right|9,89|| align=right|4,227||MBA||19. februar 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6061)||1981 SQ2|| align=right|13,2|| align=right|2,276|| align=right|0,161|| align=right|4,00|| align=right|3,434||MBA||20. september 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|6062 Vespa||1983 JQ|| align=right|12,3|| align=right|3,213|| align=right|0,164|| align=right|2,80|| align=right|5,757||MBA||6. maj 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|6063 Jason||1984 KB|| align=right|15,3|| align=right|2,219|| align=right|0,764|| align=right|4,86|| align=right|3,306||APL||27. maj 1984||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|6064 Holasovice||1987 HE1|| align=right|13,7|| align=right|2,208|| align=right|0,159|| align=right|5,37|| align=right|3,281||MBA||23. april 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6065)||1987 OC|| align=right|13,0|| align=right|2,343|| align=right|0,208|| align=right|23,84|| align=right|3,586||MBA||27. julij 1987||Observatorij Palomar||E. F. Helin; R. S. Dunbar
|-
|6066 Hendricks||1987 SZ3|| align=right|14,0|| align=right|2,374|| align=right|0,282|| align=right|6,23|| align=right|3,658||MBA||26. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6067)||1990 QR11|| align=right|11,7|| align=right|3,167|| align=right|0,057|| align=right|10,45|| align=right|5,635||MBA||28. avgust 1990||Kleť||Z. Vávrová
|-
|6068 Brandenburg||1990 TJ2|| align=right|12,5|| align=right|3,037|| align=right|0,082|| align=right|9,05|| align=right|5,290||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|6069 Cevolani||1991 PW17|| align=right|14,1|| align=right|2,247|| align=right|0,042|| align=right|4,04|| align=right|3,368||MBA||8. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|6070 Rheinland||1991 XO1|| align=right|13,6|| align=right|2,388|| align=right|0,211|| align=right|3,14|| align=right|3,689||MBA||10. december 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|6071 Sakitama||1992 AS1|| align=right|11,8|| align=right|2,709|| align=right|0,109|| align=right|11,73|| align=right|4,458||MBA||4. januar 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|6072 Hooghoudt||1280 T-1|| align=right|12,0|| align=right|3,153|| align=right|0,022|| align=right|9,15|| align=right|5,599||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(6073)||1939 UB|| align=right|12,1|| align=right|2,619|| align=right|0,131|| align=right|12,22|| align=right|4,238||MBA||18. oktober 1939|| Turku || Y. Väisälä
-
|6074 Bechtereva||1968 QE|| align=right|13,6|| align=right|2,392|| align=right|0,217|| align=right|1,58|| align=right|3,699||MBA||24. avgust 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|6075 Zajtsev||1976 GH2|| align=right|12,5|| align=right|3,150|| align=right|0,131|| align=right|1,35|| align=right|5,591||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|6076 Plavec||1980 CR|| align=right|12,8|| align=right|2,637|| align=right|0,180|| align=right|8,15|| align=right|4,282||MBA||14. februar 1980||Kleť||L. Brožek
|-
|6077 Messner||1980 TM|| align=right|12,6|| align=right|2,790|| align=right|0,112|| align=right|4,31|| align=right|4,660||MBA||3. oktober 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|6078 Burt||1980 TC5|| align=right|13,3|| align=right|2,804|| align=right|0,174|| align=right|8,36|| align=right|4,695||MBA||10. oktober 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|6079 Gerokurat||1981 DG3|| align=right|11,3|| align=right|3,202|| align=right|0,084|| align=right|15,17|| align=right|5,728||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|6080 Lugmair||1981 EY26|| align=right|12,8|| align=right|3,186|| align=right|0,090|| align=right|5,24|| align=right|5,685||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|6081 Cloutis||1981 EE35|| align=right|15,4|| align=right|2,489|| align=right|0,191|| align=right|7,33|| align=right|3,927||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|6082 Timiryazev||1982 UH8|| align=right|12,8|| align=right|2,548|| align=right|0,112|| align=right|5,40|| align=right|4,066||MBA||21. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|6083 Janeirabloom||1984 SQ2|| align=right|14,4|| align=right|2,241|| align=right|0,179|| align=right|5,67|| align=right|3,353||MBA||25. september 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|6084 Bascom||1985 CT|| align=right|12,8|| align=right|2,313|| align=right|0,237|| align=right|23,01|| align=right|3,518||MBA||12. februar 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|6085 Fraethi||1987 SN3|| align=right|13,9|| align=right|2,308|| align=right|0,139|| align=right|6,65|| align=right|3,505||MBA||25. september 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(6086)||1987 VU|| align=right|12,4|| align=right|2,722|| align=right|0,169|| align=right|8,94|| align=right|4,490||MBA||15. november 1987||Kleť||Z. Vávrová
|-
|6087 Lupo||1988 FK|| align=right|14,6|| align=right|1,931|| align=right|0,076|| align=right|22,62|| align=right|2,682||MBA||19. marec 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|6088 Hoshigakubo||1988 UH|| align=right|12,5|| align=right|3,101|| align=right|0,109|| align=right|3,74|| align=right|5,459||MBA||18. oktober 1988||Geisei||T. Seki
|-
|6089 Izumi||1989 AF1|| align=right|14,1|| align=right|2,183|| align=right|0,128|| align=right|4,80|| align=right|3,225||MBA||5. januar 1989||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(6090)||1989 DJ|| align=right|9,4|| align=right|5,313|| align=right|0,057|| align=right|20,19|| align=right|12,25||JUT||27. februar 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|6091 Mitsuru||1990 DA1|| align=right|13,3|| align=right|2,210|| align=right|0,223|| align=right|8,40|| align=right|3,284||MBA||28. februar 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6092 Johnmason||1990 MN|| align=right|13,9|| align=right|2,369|| align=right|0,251|| align=right|9,50|| align=right|3,647||MBA||27. junij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6093 Makoto||1990 QP5|| align=right|13,2|| align=right|2,480|| align=right|0,135|| align=right|6,24|| align=right|3,905||MBA||30. avgust 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6094 Hisako||1990 VQ1|| align=right|12,5|| align=right|2,638|| align=right|0,140|| align=right|12,15|| align=right|4,285||MBA||10. november 1990||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(6095)||1991 UU|| align=right|13,7|| align=right|2,235|| align=right|0,192|| align=right|5,16|| align=right|3,342||MBA||18. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6096)||1991 UB2|| align=right|13,7|| align=right|2,334|| align=right|0,101|| align=right|6,23|| align=right|3,566||MBA||29. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6097 Koishikawa||1991 UK2|| align=right|12,9|| align=right|2,308|| align=right|0,094|| align=right|6,14|| align=right|3,506||MBA||29. oktober 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6098)||1991 UW3|| align=right|13,9|| align=right|2,226|| align=right|0,237|| align=right|4,98|| align=right|3,320||MBA||31. oktober 1991||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|6099 Saarland||1991 UH4|| align=right|14,3|| align=right|2,298|| align=right|0,232|| align=right|5,61|| align=right|3,482||MBA||30. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|6100 Kunitomoikkansai||1991 VK4|| align=right|12,9|| align=right|2,330|| align=right|0,136|| align=right|3,40|| align=right|3,556||MBA||9. november 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(6101)||1993 EG|| align=right|13,6|| align=right|2,250|| align=right|0,122|| align=right|4,62|| align=right|3,374||MBA||1. marec 1993||Oohira||T. Urata
|-
|6102 Visby||1993 FQ25|| align=right|13,9|| align=right|2,601|| align=right|0,163|| align=right|1,76|| align=right|4,195||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(6103)||1993 HV|| align=right|11,8|| align=right|3,420|| align=right|0,206|| align=right|14,21|| align=right|6,324||MBA||16. april 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6104 Takao||1993 HZ|| align=right|12,6|| align=right|2,705|| align=right|0,096|| align=right|2,42|| align=right|4,447||MBA||16. april 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6105 Verrocchio||4580 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,635|| align=right|0,201|| align=right|11,66|| align=right|4,275||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6106 Stoss||6564 P-L|| align=right|12,5|| align=right|3,173|| align=right|0,161|| align=right|2,56|| align=right|5,651||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6107 Osterbrock||1948 AF|| align=right|14,3|| align=right|1,866|| align=right|0,083|| align=right|26,22|| align=right|2,549||MBA||14. januar 1948||Mt. Hamilton||C. A. Wirtanen
|-
|6108 Glebov||1971 QN|| align=right|14,0|| align=right|2,194|| align=right|0,204|| align=right|2,89|| align=right|3,249||MBA||18. avgust 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(6109)||1975 QC|| align=right|13,7|| align=right|2,348|| align=right|0,139|| align=right|6,85|| align=right|3,598||MBA||29. avgust 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|6110 Kazak||1978 NQ1|| align=right|14,3|| align=right|2,171|| align=right|0,226|| align=right|3,95|| align=right|3,198||MBA||4. julij 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|6111 Davemckay||1979 SP13|| align=right|12,9|| align=right|2,451|| align=right|0,201|| align=right|4,02|| align=right|3,837||MBA||20. september 1979||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|6112 Ludolfschultz||1981 DB1|| align=right|12,7|| align=right|3,107|| align=right|0,260|| align=right|14,26|| align=right|5,476||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|6113 Tsap||1982 SX5|| align=right|12,6|| align=right|2,653|| align=right|0,200|| align=right|2,19|| align=right|4,321||MBA||16. september 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6114)||1984 HS1|| align=right|14,0|| align=right|2,231|| align=right|0,128|| align=right|1,56|| align=right|3,331||MBA||28. april 1984||La Silla||W. Ferreri; V. Zappala
|-
|6115 Martinduncan||1984 SR2|| align=right|14,1|| align=right|2,226|| align=right|0,156|| align=right|4,90|| align=right|3,321||MBA||25. september 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|6116 Still||1984 UB3|| align=right|12,8|| align=right|2,984|| align=right|0,101|| align=right|00,84|| align=right|5,155||MBA||26. oktober 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6117)||1985 CZ1|| align=right|13,2|| align=right|2,344|| align=right|0,067|| align=right|6,12|| align=right|3,588||MBA||12. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6118)||1986 QX3|| align=right|13,8|| align=right|2,477|| align=right|0,157|| align=right|3,57|| align=right|3,898||MBA||31. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|6119 Hjorth||1986 XH|| align=right|13,2|| align=right|2,616|| align=right|0,120|| align=right|11,64|| align=right|4,229||MBA||6. december 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|6120 Anhalt||1987 QR|| align=right|14,4|| align=right|2,355|| align=right|0,222|| align=right|3,04|| align=right|3,614||MBA||21. avgust 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|6121 Plachinda||1987 RU3|| align=right|13,4|| align=right|2,262|| align=right|0,189|| align=right|3,26|| align=right|3,400||MBA||2. september 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|6122 Henrard||1987 SW1|| align=right|13,8|| align=right|2,335|| align=right|0,159|| align=right|10,54|| align=right|3,567||MBA||21. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|6123 Aristoteles||1987 SH2|| align=right|13,7|| align=right|2,331|| align=right|0,064|| align=right|9,50|| align=right|3,558||MBA||19. september 1987||Smolyan||E. W. Elst
|-
|6124 Mecklenburg||1987 SL10|| align=right|12,2|| align=right|3,969|| align=right|0,243|| align=right|9,40|| align=right|7,905||HLD||29. september 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(6125)||1989 CN|| align=right|13,7|| align=right|2,223|| align=right|0,137|| align=right|1,31|| align=right|3,314||MBA||4. februar 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6126)||1989 EW1|| align=right|13,1|| align=right|2,217|| align=right|0,122|| align=right|2,87|| align=right|3,300||MBA||5. marec 1989||Kleť||Z. Vávrová
|-
|6127 Hetherington||1989 HD|| align=right|12,9|| align=right|2,605|| align=right|0,151|| align=right|13,84|| align=right|4,205||MBA||25. april 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6128 Lasorda||1989 LA|| align=right|13,0|| align=right|2,647|| align=right|0,187|| align=right|4,18|| align=right|4,306||MBA||3. junij 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6129 Demokritos||1989 RB2|| align=right|12,3|| align=right|2,794|| align=right|0,170|| align=right|6,53|| align=right|4,668||MBA||4. september 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(6130)||1989 SL5|| align=right|16,3|| align=right|2,976|| align=right|0,542|| align=right|23,75|| align=right|5,134||MBA||24. september 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|6131 Towen||1990 OO3|| align=right|14,0|| align=right|2,423|| align=right|0,128|| align=right|6,19|| align=right|3,771||MBA||27. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|6132 Danielson||1990 QY3|| align=right|13,6|| align=right|2,467|| align=right|0,162|| align=right|2,97|| align=right|3,873||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6133)||1990 RC3|| align=right|13,3|| align=right|2,474|| align=right|0,179|| align=right|2,59|| align=right|3,892||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6134)||1990 RA5|| align=right|13,3|| align=right|2,559|| align=right|0,149|| align=right|13,11|| align=right|4,092||MBA||15. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|6135 Billowen||1990 RD9|| align=right|12,7|| align=right|2,431|| align=right|0,125|| align=right|11,34|| align=right|3,789||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|6136 Gryphon||1990 YH|| align=right|11,3|| align=right|3,024|| align=right|0,065|| align=right|11,20|| align=right|5,257||MBA||22. december 1990||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(6137)||1991 BY|| align=right|11,0|| align=right|3,216|| align=right|0,062|| align=right|15,44|| align=right|5,767||MBA||25. januar 1991||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(6138)||1991 JH1|| align=right|13,8|| align=right|2,346|| align=right|0,192|| align=right|2,67|| align=right|3,593||MBA||14. maj 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|6139 Naomi||1992 AD1|| align=right|12,0|| align=right|2,661|| align=right|0,153|| align=right|12,42|| align=right|4,339||MBA||10. januar 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|6140 Kubokawa||1992 AT1|| align=right|13,3|| align=right|2,333|| align=right|0,144|| align=right|5,62|| align=right|3,562||MBA||6. januar 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6141 Durda||1992 YC3|| align=right|14,5|| align=right|1,818|| align=right|0,143|| align=right|16,46|| align=right|2,452||MBA||26. december 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(6142)||1993 FP|| align=right|13,0|| align=right|2,459|| align=right|0,137|| align=right|2,94|| align=right|3,856||MBA||23. marec 1993||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|6143 Pythagoras||1993 JV|| align=right|12,6|| align=right|2,856|| align=right|0,073|| align=right|1,57|| align=right|4,825||MBA||14. maj 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6144)||1994 EQ3|| align=right|11,5|| align=right|4,774|| align=right|0,361|| align=right|5,87|| align=right|10,43||MBA||14. marec 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6145 Riemenschneider||2630 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,425|| align=right|0,192|| align=right|3,12|| align=right|3,777||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6146 Adamkrafft||3262 T-2|| align=right|13,0|| align=right|2,315|| align=right|0,264|| align=right|3,41|| align=right|3,522||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6147 Straub||1081 T-3|| align=right|12,8|| align=right|2,609|| align=right|0,216|| align=right|12,13|| align=right|4,213||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6148 Ignazgunther||5119 T-3|| align=right|13,6|| align=right|2,277|| align=right|0,234|| align=right|22,70|| align=right|3,436||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6149 Pelcak||1979 SS|| align=right|14,1|| align=right|2,388|| align=right|0,175|| align=right|6,37|| align=right|3,690||MBA||25. september 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|6150 Neukum||1980 FR1|| align=right|12,2|| align=right|3,153|| align=right|0,141|| align=right|3,69|| align=right|5,599||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|6151 Viget||1987 WF|| align=right|13,6|| align=right|2,260|| align=right|0,089|| align=right|7,25|| align=right|3,397||MBA||19. november 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|6152 Empedocles||1989 GB3|| align=right|12,7|| align=right|2,570|| align=right|0,202|| align=right|5,65|| align=right|4,119||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|6153 Hershey||1990 OB|| align=right|11,5|| align=right|2,841|| align=right|0,281|| align=right|17,39|| align=right|4,788||MBA||19. julij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6154 Stevesynnott||1990 QP1|| align=right|13,8|| align=right|2,424|| align=right|0,182|| align=right|2,31|| align=right|3,772||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|6155 Yokosugano||1990 VY2|| align=right|12,5|| align=right|2,529|| align=right|0,179|| align=right|4,10|| align=right|4,020||MBA||11. november 1990||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|6156 Dall||1991 AF1|| align=right|12,0|| align=right|2,995|| align=right|0,071|| align=right|9,43|| align=right|5,182||MBA||12. januar 1991||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|6157 Prey||1991 RX2|| align=right|13,9|| align=right|2,426|| align=right|0,086|| align=right|3,98|| align=right|3,777||MBA||9. september 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(6158)||1991 VB3|| align=right|13,3|| align=right|2,190|| align=right|0,070|| align=right|5,54|| align=right|3,241||MBA||12. november 1991||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(6159)||1991 YH|| align=right|12,8|| align=right|2,292|| align=right|0,062|| align=right|6,87|| align=right|3,469||MBA||30. december 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6160 Minakata||1993 JF|| align=right|13,2|| align=right|2,304|| align=right|0,188|| align=right|4,82|| align=right|3,497||MBA||15. maj 1993||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|6161 Vojno-Yasenetsky||1971 TY2|| align=right|12,5|| align=right|2,792|| align=right|0,227|| align=right|8,95|| align=right|4,663||MBA||14. oktober 1971||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|6162 Prokhorov||1973 SR6|| align=right|13,2|| align=right|2,586|| align=right|0,181|| align=right|13,27|| align=right|4,157||MBA||25. september 1973||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|6163 Reimers||1977 FT|| align=right|14,5|| align=right|1,928|| align=right|0,103|| align=right|20,31|| align=right|2,676||MBA||16. marec 1977||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|6164 Gerhardmuller||1977 RF2|| align=right|14,0|| align=right|2,246|| align=right|0,194|| align=right|4,83|| align=right|3,365||MBA||9. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|6165 Frolova||1978 PD3|| align=right|14,3|| align=right|2,358|| align=right|0,121|| align=right|6,22|| align=right|3,619||MBA||8. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|6166 Univsima||1978 SP4|| align=right|12,1|| align=right|2,997|| align=right|0,081|| align=right|10,86|| align=right|5,187||MBA||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|6167 Narmanskij||1979 QB10|| align=right|14,0|| align=right|2,399|| align=right|0,201|| align=right|1,64|| align=right|3,715||MBA||27. avgust 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6168)||1981 EB1|| align=right|12,9|| align=right|3,162|| align=right|0,071|| align=right|2,57|| align=right|5,621||MBA||5. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|6169 Sashakrot||1981 EX4|| align=right|12,6|| align=right|3,100|| align=right|0,139|| align=right|20,02|| align=right|5,456||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|6170 Levasseur||1981 GP|| align=right|13,7|| align=right|2,354|| align=right|0,318|| align=right|22,60|| align=right|3,610||MBA||5. april 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6171)||1981 UT|| align=right|13,8|| align=right|2,216|| align=right|0,100|| align=right|3,05|| align=right|3,299||MBA||26. oktober 1981||Socorro, Nova Mehika||L. G. Taff
|-
|6172 Prokofeana||1982 TX|| align=right|15,3|| align=right|2,578|| align=right|0,434|| align=right|15,86|| align=right|4,137||MBA||14. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|6173 Jimwestphal||1983 AD|| align=right|12,6|| align=right|2,562|| align=right|0,124|| align=right|10,01|| align=right|4,100||MBA||9. januar 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|6174 Polybius||1983 TR2|| align=right|11,9|| align=right|3,054|| align=right|0,221|| align=right|14,69|| align=right|5,337||MBA||4. oktober 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|6175 Cori||1983 XW|| align=right|12,6|| align=right|3,192|| align=right|0,208|| align=right|00,41|| align=right|5,702||MBA||4. december 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6176)||1985 BH|| align=right|13,1|| align=right|2,253|| align=right|0,155|| align=right|5,67|| align=right|3,381||MBA||16. januar 1985||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6177)||1986 CE2|| align=right|13,7|| align=right|2,204|| align=right|0,076|| align=right|5,69|| align=right|3,270||MBA||12. februar 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6178)||1986 DA|| align=right|15,1|| align=right|2,809|| align=right|0,587|| align=right|4,31|| align=right|4,708||AMR||16. februar 1986||Shizuoka||M. Kizawa
|-
|6179 Brett||1986 EN|| align=right|13,7|| align=right|2,430|| align=right|0,215|| align=right|23,30|| align=right|3,788||MBA||3. marec 1986||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|6180 Bystritskaya||1986 PX4|| align=right|13,5|| align=right|2,444|| align=right|0,213|| align=right|1,16|| align=right|3,820||MBA||8. avgust 1986||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6181)||1986 RW|| align=right|13,3|| align=right|2,430|| align=right|0,240|| align=right|7,57|| align=right|3,788||MBA||6. september 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6182 Katygord||1987 SC4|| align=right|14,3|| align=right|2,254|| align=right|0,232|| align=right|4,77|| align=right|3,383||MBA||21. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|6183 Viscome||1987 SF7|| align=right|14,0|| align=right|2,306|| align=right|0,291|| align=right|19,66|| align=right|3,502||MBA||26. september 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|6184 Nordlund||1987 UQ3|| align=right|13,4|| align=right|2,322|| align=right|0,124|| align=right|6,30|| align=right|3,537||MBA||26. oktober 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(6185)||1987 YD|| align=right|13,2|| align=right|2,342|| align=right|0,171|| align=right|8,77|| align=right|3,583||MBA||20. december 1987||Chiyoda||T. Kojima
|-
|6186 Zenon||1988 CC2|| align=right|13,5|| align=right|2,380|| align=right|0,186|| align=right|4,21|| align=right|3,670||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6187)||1988 RD5|| align=right|12,5|| align=right|3,135|| align=right|0,180|| align=right|1,94|| align=right|5,551||MBA||2. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|6188 Robertpepin||1988 SW2|| align=right|12,6|| align=right|3,166|| align=right|0,179|| align=right|2,16|| align=right|5,631||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|6189 Volk||1989 EY2|| align=right|13,5|| align=right|2,305|| align=right|0,135|| align=right|5,95|| align=right|3,499||MBA||2. marec 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|6190 Rennes||1989 TJ1|| align=right|12,9|| align=right|2,812|| align=right|0,090|| align=right|1,69|| align=right|4,716||MBA||8. oktober 1989||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|6191 Eades||1989 WN1|| align=right|12,6|| align=right|2,994|| align=right|0,126|| align=right|10,22|| align=right|5,179||MBA||22. november 1989||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(6192)||1990 KB1|| align=right|12,7|| align=right|2,294|| align=right|0,265|| align=right|10,32|| align=right|3,473||MBA||21. maj 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6193 Manabe||1990 QC1|| align=right|12,5|| align=right|2,399|| align=right|0,218|| align=right|8,57|| align=right|3,715||MBA||18. avgust 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6194 Denali||1990 TN|| align=right|12,7|| align=right|2,380|| align=right|0,097|| align=right|9,48|| align=right|3,670||MBA||12. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|6195 Nukariya||1990 VL2|| align=right|13,6|| align=right|2,513|| align=right|0,116|| align=right|3,37|| align=right|3,982||MBA||13. november 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6196)||1991 UO4|| align=right|13,5|| align=right|2,199|| align=right|0,095|| align=right|6,21|| align=right|3,261||MBA||28. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6197)||1992 AB1|| align=right|13,2|| align=right|2,328|| align=right|0,069|| align=right|5,86|| align=right|3,550||MBA||10. januar 1992||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|6198 Shirakawa||1992 AF1|| align=right|13,2|| align=right|2,267|| align=right|0,110|| align=right|4,61|| align=right|3,414||MBA||10. januar 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|6199 Yoshiokayayoi||1992 BK1|| align=right|12,0|| align=right|2,594|| align=right|0,122|| align=right|12,13|| align=right|4,177||MBA||26. januar 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|6200 Hachinohe||1993 HL|| align=right|13,6|| align=right|2,251|| align=right|0,196|| align=right|8,63|| align=right|3,377||MBA||16. april 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6201 Ichiroshimizu||1993 HY|| align=right|13,1|| align=right|2,585|| align=right|0,172|| align=right|5,01|| align=right|4,154||MBA||16. april 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6202 Georgemiley||3332 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,325|| align=right|0,219|| align=right|1,56|| align=right|3,543||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6203 Lyubamoroz||1981 EC23|| align=right|13,1|| align=right|3,152|| align=right|0,045|| align=right|00,95|| align=right|5,595||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|6204 MacKenzie||1981 JB3|| align=right|14,5|| align=right|2,198|| align=right|0,116|| align=right|5,16|| align=right|3,259||MBA||6. maj 1981||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|6205 Menottigalli||1983 OD|| align=right|13,7|| align=right|2,365|| align=right|0,233|| align=right|13,80|| align=right|3,636||MBA||17. julij 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|6206 Corradolamberti||1985 TB1|| align=right|12,9|| align=right|2,831|| align=right|0,041|| align=right|1,11|| align=right|4,762||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6207)||1988 BV|| align=right|13,8|| align=right|2,333|| align=right|0,198|| align=right|2,98|| align=right|3,562||MBA||24. januar 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6208 Wakata||1988 XT|| align=right|13,9|| align=right|2,254|| align=right|0,096|| align=right|00,86|| align=right|3,383||MBA||3. december 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6209 Schwaben||1990 TF4|| align=right|13,8|| align=right|2,408|| align=right|0,137|| align=right|1,42|| align=right|3,736||MBA||12. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|6210 Hyunseop||1991 AX1|| align=right|12,1|| align=right|2,861|| align=right|0,019|| align=right|3,02|| align=right|4,838||MBA||14. januar 1991||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|6211 Tsubame||1991 DO|| align=right|12,7|| align=right|2,757|| align=right|0,096|| align=right|8,54|| align=right|4,576||MBA||19. februar 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(6212)||1993 MS1|| align=right|12,4|| align=right|2,476|| align=right|0,134|| align=right|11,35|| align=right|3,895||MBA||23. junij 1993||Observatorij Palomar||M. Nassir
|-
|6213 Zwiers||2196 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,274|| align=right|0,148|| align=right|1,35|| align=right|3,428||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6214 Mikhailgrinev||1971 SN2|| align=right|11,9|| align=right|3,164|| align=right|0,182|| align=right|2,37|| align=right|5,627||MBA||26. september 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(6215)||1973 EK|| align=right|12,9|| align=right|2,699|| align=right|0,071|| align=right|1,64|| align=right|4,434||MBA||7. marec 1973||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|6216 San Jose||1975 SJ|| align=right|12,7|| align=right|2,757|| align=right|0,101|| align=right|3,78|| align=right|4,577||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(6217)||1975 XH|| align=right|14,0|| align=right|2,417|| align=right|0,211|| align=right|10,86|| align=right|3,756||MBA||1. december 1975||Cerro El Roble||C. Torres; S. Barros
|-
|6218 Mizushima||1977 EG7|| align=right|14,6|| align=right|2,282|| align=right|0,152|| align=right|5,82|| align=right|3,446||MBA||12. marec 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|6219 Demalia||1978 PX2|| align=right|14,6|| align=right|2,394|| align=right|0,200|| align=right|2,20|| align=right|3,704||MBA||8. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|6220 Stepanmakarov||1978 SN7|| align=right|12,4|| align=right|3,025|| align=right|0,091|| align=right|9,88|| align=right|5,260||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|6221 Ducentesima||1980 GO|| align=right|13,0|| align=right|3,181|| align=right|0,098|| align=right|1,80|| align=right|5,672||MBA||13. april 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6222)||1980 PB3|| align=right|11,3|| align=right|3,253|| align=right|0,126|| align=right|21,12|| align=right|5,865||MBA||8. avgust 1980||Observatorij Siding Spring||Royal Observatory Edinburgh
|-
|6223 Dahl||1980 RD1|| align=right|12,6|| align=right|2,738|| align=right|0,120|| align=right|3,85|| align=right|4,529||MBA||3. september 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|6224 El Goresy||1981 EK8|| align=right|15,0|| align=right|2,365|| align=right|0,141|| align=right|5,38|| align=right|3,637||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|6225 Hiroko||1981 EK12|| align=right|15,2|| align=right|2,212|| align=right|0,034|| align=right|5,35|| align=right|3,289||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|6226 Paulwarren||1981 EY18|| align=right|14,8|| align=right|2,209|| align=right|0,133|| align=right|2,18|| align=right|3,283||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|6227 Alanrubin||1981 EQ42|| align=right|13,1|| align=right|3,225|| align=right|0,161|| align=right|00,51|| align=right|5,790||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|6228 Yonezawa||1982 BA|| align=right|12,6|| align=right|2,686|| align=right|0,113|| align=right|14,42|| align=right|4,402||MBA||17. januar 1982||Tokai||T. Furuta
|-
|6229 Tursachan||1983 VN7|| align=right|12,8|| align=right|3,080|| align=right|0,187|| align=right|1,65|| align=right|5,403||MBA||4. november 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(6230)||1984 SG1|| align=right|13,1|| align=right|2,784|| align=right|0,082|| align=right|3,28|| align=right|4,645||MBA||27. september 1984||Kleť||Z. Vávrová
|-
|6231 Hundertwasser||1985 FH|| align=right|13,4|| align=right|2,475|| align=right|0,141|| align=right|9,42|| align=right|3,892||MBA||20. marec 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|6232 Zubitskia||1985 SJ3|| align=right|13,7|| align=right|2,244|| align=right|0,147|| align=right|5,96|| align=right|3,361||MBA||19. september 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|6233 Kimura||1986 CG|| align=right|13,3|| align=right|2,797|| align=right|0,178|| align=right|6,81|| align=right|4,676||MBA||8. februar 1986||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|6234 Sheilawolfman||1986 SF|| align=right|13,9|| align=right|2,262|| align=right|0,184|| align=right|4,02|| align=right|3,402||MBA||30. september 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6235)||1987 VB|| align=right|13,1|| align=right|2,243|| align=right|0,142|| align=right|2,92|| align=right|3,358||MBA||14. november 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6236 Mallard||1988 WF|| align=right|12,7|| align=right|3,138|| align=right|0,188|| align=right|1,87|| align=right|5,559||MBA||29. november 1988||Oohira||Oohira
|-
|6237 Chikushi||1989 CV|| align=right|11,5|| align=right|3,947|| align=right|0,067|| align=right|5,40|| align=right|7,841||HLD||4. februar 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(6238)||1989 NM|| align=right|12,5|| align=right|2,563|| align=right|0,159|| align=right|8,36|| align=right|4,102||MBA||2. julij 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6239 Minos||1989 QF|| align=right|17,9|| align=right|1,152|| align=right|0,413|| align=right|3,95|| align=right|1,237||APL PHA||31. avgust 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|6240 Lucretius Carus||1989 SL1|| align=right|13,6|| align=right|2,221|| align=right|0,056|| align=right|4,72|| align=right|3,309||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|6241 Galante||1989 TG|| align=right|12,1|| align=right|3,000|| align=right|0,115|| align=right|9,15|| align=right|5,196||MBA||4. oktober 1989||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(6242)||1990 OJ2|| align=right|13,8|| align=right|2,256|| align=right|0,145|| align=right|4,49|| align=right|3,388||MBA||29. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|6243 Yoder||1990 OT3|| align=right|13,4|| align=right|2,201|| align=right|0,052|| align=right|3,88|| align=right|3,266||MBA||27. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|6244 Okamoto||1990 QF|| align=right|13,6|| align=right|2,160|| align=right|0,153|| align=right|5,40|| align=right|3,175||MBA||20. avgust 1990||Geisei||T. Seki
|-
|6245 Ikufumi||1990 SO4|| align=right|12,4|| align=right|2,302|| align=right|0,180|| align=right|8,02|| align=right|3,491||MBA||27. september 1990||Oohira||T. Urata
|-
|6246 Komurotoru||1990 VX2|| align=right|13,0|| align=right|2,450|| align=right|0,293|| align=right|24,43|| align=right|3,833||MBA||13. november 1990||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|6247 Amanogawa||1990 WY3|| align=right|12,6|| align=right|2,395|| align=right|0,057|| align=right|8,57|| align=right|3,705||MBA||21. november 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6248)||1991 BM2|| align=right|13,1|| align=right|3,108|| align=right|0,158|| align=right|00,53|| align=right|5,480||MBA||17. januar 1991||Kleť||Z. Vávrová
|-
|6249 Jennifer||1991 JF1|| align=right|12,4|| align=right|1,915|| align=right|0,143|| align=right|28,11|| align=right|2,649||MBA||7. maj 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(6250)||1991 VX1|| align=right|13,6|| align=right|1,933|| align=right|0,071|| align=right|19,79|| align=right|2,687||MBA||2. november 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov